Lhymne grec du 21 avril, , en  / , est l'hymne du régime militaire au pouvoir pendant la junte militaire grecque, de 1967 à 1974, utilisé de facto comme hymne co-national non officiel avec l'Hymne à la Liberté. L'hymne glorifie la , c'est-à-dire le changement de régime et la prise de pouvoir avec le coup d'État du 21 avril 1967.

Paroles

Source de la traduction 

Hymne national
Symbole de la Grèce
Chanson grecque
Chanson de 1967
Chanson politique